Шелепи́ха:

 Шелепиха — историческое название местности в Москве.
 Шелепиха — станция Большой кольцевой линии московского метро.
 Шелепиха — платформа Московского центрального кольца.
 Шелепиха — река в Кировской области, приток Белой Холуницы.